Le Grand Prix moto de Styrie 2021 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto de Styrie s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Spielberg à Spielberg. La course a été ajoutée au calendrier en raison de l'annulation du Grand Prix moto de Finlande initialement prévu du  au  sur le .

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport en Autriche en 2021
Sport en août 2021
Autriche